Clements Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clements Lake (New Mexico)
 Clements Lake (Utah)
 Clements Lake (Washington)